Trike ist die Kurzform des englischen Worts tricycle und steht für:
 einen motorisierten Hängegleiter, siehe Ultraleichtflugzeug#Gewichtskraftgesteuerte Ultraleichtflugzeuge
 einen dreirädrigen Pilotensitz für einen Motorschirm
 Dreirad#Trike mit oder ohne Motor
 De Dion-Bouton Tricycle, siehe De-Dion-Bouton-Motordreirad  
 De Dion, Bouton & Trépardoux Tricycle à vapeur 
 Serpollet-Dampfdreirad
 Trouvé Tricycle

Siehe auch: